План «Нордліхт» ( — Північне сяйво) — план наступальної операції німецьких військ з метою захоплення Ленінграда восени 1942 року. (не реалізований)

Джерела 
 Великая Отечественная. Цифры и факты. 
 Ленинград: подвиг духа 

Стратегічні плани і військові операції Німеччини у Другій світовій війні
Блокада Ленінграда